Суперкубок Литвы по футболу () — трофей, разыгрываемый между победителем чемпионата и обладателем Кубка.

Первый розыгрыш прошёл в 1996 году. Если один и тот же клуб выигрывал чемпионат и Кубок, то матч за Суперкубок не проводился. Такое случалось 8 раз (1995, 2002, 2004, 2008, 2010, 2011, 2014 и 2015).

С 2016 года если чемпионат и Кубок выигрывает один и тот же клуб, то он встречается с вице-чемпионом. Матч за Суперкубок проходит перед стартом чемпионата А Лиги.

Обладатели Суперкубка 

Жирным текстом отмечен обладатель Суперкубка.

Курсивом отмечен вице-чемпион.

Ссылки 
 RSSSF

Футбольные соревнования в Литве
Литва